O Torneio de Candidatos de 1993 foi a última etapa do ciclo de 1991-1993 para escolha do desafiante ao título do Campeonato Mundial de Xadrez. O torneio foi disputado pelo Sistema eliminatório com quinze participantes. As oitavas de final foram realizadas nas cidades de Madras, Sarajevo, Wijk aan Zee, Londres e Riga em 1991, as quartas de final em 1991 e 1992 em Bruxelas, as semifinais em Linares em 1992 e a final em San Lorenzo del Escorial em 1993.

Sistema eliminatório 

Torneios de Candidatos
1991 no xadrez
1992 no xadrez
1993 no xadrez
Desporto na Espanha em 1993
Desporto no Reino Unido em 1991
Desporto na Letônia em 1991
Desporto na Índia em 1991
Desporto na Bósnia e Herzegovina em 1991
Desporto nos Países Baixos em 1991
Desporto na Bélgica em 1992
Desporto na Espanha em 1992
Competições de xadrez da Espanha
Competições de xadrez do Reino Unido
Competições de xadrez dos Países Baixos
Xadrez da Índia